Звезда Индии — крупный звездчатый сапфир. 
 Звезда Индии — корабль, построенный в 1863 году; на 2015 год — старейший корабль в мире, остающийся на плаву. 
 Орден Звезды Индии — рыцарский орден, основанный королевой Викторией 25 июня 1861. 
 Звезда Индии (Star of India) — англо-итальянский фильм 1954 года.